Лесли има више значења:
 Лесли
 Округ Лесли (Кентаки)
 Лесли (Џорџија)
 Лесли (Мичиген)
 Лесли (Арканзас)
 Лесли (Мисури)